Łukasz Kornatka (ur. 8 kwietnia 1987 w Zabrzu) – polski taternik, alpinista, podróżnik, propagator i ambasador zdrowego stylu życia, trener piłki nożnej. Jako 8. Polak i pierwszy (w wersji rozszerzonej, 55 szczyty) ma szansę zdobyć Koronę Europy. Na swoim koncie ma 40 szczytów oraz 2 szczyty z dodatkowej listy. Zdobywca Wielkiej Korony Tatr. Przeszedł wszystkie w Polsce szlaki długodystansowe. Wszedł na wszystkie znakowane i nazwane w Tatrach szczyty powyżej wysokości 2000 metrów.

Życiorys 
Pochodzi z Zabrza, gdzie ukończył szkołę średnią ze specjalizacją technik elektronik. Mieszka w Knurowie. Pracuje w Gliwicach. Żonaty, ojciec dwójki dzieci.

Jest przewodnikiem beskidzkim klasy III, pilot wycieczek, rezydent biura Podróży, wychowawca i kierownik wypoczynku, przodownik turystyki górskiej na wszystkie górskie pasma w Polsce oraz przewodnik po parkach narodowych: bieszczadzkim, gorczańskim, ojcowskim, magurskim, pienińskim, babiogórskim.

Prowadzi własną działalność gospodarczą pracując jako przewodnik wycieczek górskich. Jeździ po kraju i podczas prelekcji z pokazem slajdów opowiada o wyprawach w góry świata. Prowadzi warsztaty tematyczne dla dzieci i młodzieży.

Osiągnięcia

Projekt Korona Europy dla Miasta Knurów 
Projekt zdobycia Korony Europy realizowany od 2014 roku. Został objęty patronatem honorowym  prezydenta miasta Knurów. 
W styczniu 2022 i 2023 roku w programie „Pokój na Poddaszu” udzielił wywiadu dla Telewizji TVP3 Katowice. Brał udział w największych Festiwalach górskich i podróżniczych w Polsce, takich jak Wondół Challenge w Szczyrku, 27.Festiwal Górski im. Andrzeja Zawady w Lądku-Zdrój czy I Festiwal „U źródeł Białki” w Bystrej podczas których przedstawiał prelekcje o odbytych wyprawach z projektu.

Na łamach prasowych ukazało się wiele artykułów związanych z wyprawami po koronnych szczytach Europy. Artykuły ukazały się m.in. w „Dziennik Zachodni”, „Przegląd Lokalny, „Nowiny Gliwickie”.

Niektóre górskie zdobycze:
 Mont Blanc, Francja/Włochy (15 września 2020)
 Jebel Toubkal, Afryka Północna (23 czerwca 2018)
 Grossglockner, Austria (15 lipca 2019)
 Fudźi, Japonia (listopad 2014)
 Marmolada, Włochy (sierpień 2017)
 Zugspitze, Niemcy (27.05.2016, 6 październik 2021)
 Pico de Coma Pedrosa, Andora (29 września 2020)
 Musała, Bułgaria (3 lipca 2020)
 Triglav, Słowenia (20 sierpnia 2019)
 Korab, Albania i Macedonia
 Wielka Rudoka, Kosowo (24 września 2022)
 Gerlach, Słowacja (19 września 2014)
 Vorder Grauspitz, Liechtenstein (5 październik 2021)
 Moldoveanu, Rumunia (5 sierpnia 2021)
 Rysy, Polska (34x wejścia, ostatnie 17 październik 2022) 
 Galdhopiggen, Norwegia (19 lipca 2022)
 Maglic, Bośnia i Hercegowina (30 lipca 2021)
 Midżur, Serbia (2 lipca 2021)
 Kebnekaise, Szwecja (12 lipca 2022)
 Howerla, Ukraina (7 lipca 2016)
 Pico, Portugalia - Azory (7.11.2022)
 Signal de Botrange, Belgia, Ta Dmejrek, Malta, Mahya Dagi, Turcja, Dealul Balanesti, Mołdawia (12 kwietnia 2022), Carrantuohill, Irlandia (4 luty 2022), Halti, Finlandia (14 lipca 2022) i wiele innych...

Autorskie projekty górskie

Wydawca projektów książeczek i odznak górskich „Bieszczadzkie Tysięczniki” obowiązującej od 18 maja 2020 roku, „Krzyż na górskim szlaku” (we współpracy z Oddziałem PTTK Ziemi Gliwickiej) obowiązującej od 1 stycznia 2020 , „Schroniska Beskidów” i „Małe Szczyty Polski” obowiązującej od 1 lutego 2020 oraz "Sudeckie Schroniska" od 24 grudnia 2022 roku.

Nagrody 

 W 2020 roku za osiągnięcia w turystyce, szczególnie tej górskiej w plebiscycie sportowym Dziennika Zachodniego został uznany za Sportowca Dekady w powiecie Gliwickim.
 W 2022 roku na Gali Sportu i Kultury otrzymał Nagrodę Specjalną za wyprawy wysokogórskie i promocję Miasta Knurów.
 Dyplom za działalność na rzecz rozwoju turystyki górskiej otrzymany od Zarządu Oddziału PTTK Ziemi Gliwickiej (nr 203/I/2020).

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona Facebook Korona Europy Łukasza
 Strona autorska 
 Blog Łukasza Kornatki

Urodzeni w 1987
Ludzie urodzeni w Zabrzu
Polscy wspinacze
Polscy podróżnicy i odkrywcy